Джида — опустевшее село в Балейском районе Забайкальского края России в составе сельского поселения «Ундино-Посельское».

География 
Село находится в западной части района, на правом берегу реки Унда на расстоянии примерно 40 километров по прямой на запад-юго-запад от города Балей. 

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.

 Часовой пояс

История 
Основано в 1923 году.

Население 
Постоянное население составляло 23 человека в 2002 году (русские 100%), 0 человек в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района